Сухань:

 Сухань (район Вельки Кртиш) — деревня, район Вельки Кртиш Банскобистрицкого края Словакии.
 Сухань — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Старгардский повят.
 Сухань (гмина) — гмина (волость) в Польше, входит в Старгардский повят, Западно-Поморское воеводство.